E58 – oznaczenie trasy europejskiej
 E58 – oznaczenie autostrady w Japonii